De tiende editie van de Zweedse wielerwedstrijd Open de Suède Vårgårda werd gehouden op 21 en 23 augustus 2015 in en rond de stad Vårgårda. Zowel de wegwedstrijd als de ploegentijdrit maakten deel uit van de Wereldbeker voor vrouwen 2015. De Belgische Jolien D'Hoore won de wegrit en het Nederlandse Rabo-Liv won de ploegentijdrit (Team Time Trial).

Uitslag

Wegwedstrijd

Ploegentijdrit

Eendagswielerwedstrijd in 2015